Rise Above může být:

 Rise Above (album, Epic Soundtracks) – album hudebníka Epic Soundtracks z roku 1992
 Rise Above (album, Oysterband) – album skupiny Oysterband z roku 2002
 Rise Above (album, For Felix) – album skupiny For Felix z roku 2004
 Rise Above (album, Dirty Projectors) – album skupiny Dirty Projectors z roku 2007
 Rise Above: 24 Black Flag Songs to Benefit the West Memphis Three – album skupiny Rollins Band z roku 2002
 Rise Above Records – anglické hudební vydavatelství